Kayan – grupa etniczna
 Kayan – rzeka w Indonezji